Jamesdicksonia är ett släkte av svampar. Jamesdicksonia ingår i familjen Georgefischeriaceae, ordningen Georgefischeriales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Jamesdicksonia